Памятные и юбилейные монеты Болгарии выпускаются Болгарским народным банком и чеканятся Монетным двором Болгарии, начиная с 1965 года из драгоценных (платина, золото, серебро) и недрагоценных (медь, медно-никелевый сплав) металлов.

Памятные монеты, выпущенные в Болгарии

1960-е годы

1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Ссылки 

 Монети. Каталог. Българска народна банка. София, 2019 
 All Bulgarian coins since 1878 by year 

Болгария
Монеты Болгарии